Mariluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marilot, klippa, Egentliga Finland, Åboland, 
 Mariluoto (ö i Finland), Norra Savolax, Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar